Regeringsraad-von Goedecke, van 1831 tot 1839
Regeringsraad-Hassenpflug, van 1839 tot 1840